Miejscowości w USA:
 Big Flat – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
Gminy w USA:
 Big Flat (ang. Big Flat Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter